Le Chevrolet Styleline sono versioni speciali delle seguenti auto:
 Chevrolet Deluxe – prodotte dal 1949 al 1952
 Chevrolet Special – prodotte dal 1949 al 1952